Il collegio elettorale di Schio fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 1993; fu istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29).

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Altissimo, Arsiero, Arzignano, Breganze, Brogliano, Carrè, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Santorso, San Vito di Leguzzano, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza, Torrebelvicino, Tretto, Trissino, Valdagno, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zermeghedo, Zugliano.

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Schio